Szymon Bańka (ur. 1988) – kapłan bractwa św. Piusa X, były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zawsze wierni”, rektor Szkoły Podstawowej i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie koło Warszawy.

Życiorys 
Pochodzi z okolic Krasnegostawu. Wykształcenie zdobył w seminarium duchownym w Zaitzkofen (). Z rąk biskupa Bernarda Tissier de Mallerais 28 czerwca 2014 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Odprawił Mszę prymicyjną 6 lipca 2014 roku w swojej rodzinnej miejscowości – Stężycy Nadwieprzańskiej koło Krasnegostawu na Lubelszczyźnie. Publikuje filmy na kanale YouTube „Szkoły Akwinaty".

Życie prywatne 
Jego rodzonym bratem jest br. Maksymilian OFMCap, który również działa w Bractwie św. Piusa X.

Przypisy 

Urodzeni w 1988
Bractwo Świętego Piusa X
Polscy duchowni katoliccy
Polskie osobowości YouTube
Polscy tradycjonaliści katoliccy